Place de la Commanderie à Lyon.
 Place de la Commanderie à Nancy.